Lord High Constable steht für:

 Lord High Constable of England, hohes englisches Staatsamt, das heute nur noch zeremonielle Bedeutung hat
 Lord High Constable of Scotland, hohes schottisches Staatsamt, das heute nur noch zeremonielle Bedeutung hat
 Lord High Constable of Ireland, hohes irisches Staatsamt, das mit der Unabhängigkeit Irlands 1922 abgeschafft wurde